Las Flores pode referir-se a:
Las Flores - uma cidade de Lempira, Honduras
Las Flores - uma localidade da Califórnia, Estados Unidos
Las Flores - uma cidade da Argentina
Las Flores - um município da Argentina
Las Flores - uma localidade uruguaia
San José Las Flores, em El Salvador

Desambiguações de topônimos